Ernst Hameister ist der Name folgender Personen:

* Ernst Hameister (Rezitator) (1889–1966), deutscher Rezitator
 Ernst Hameister (Mathematiker) (1912–1976), deutscher Mathematiker, Geophysiker, Lehrer und Herausgeber